Bardsey steht für:
 Bardsey Island im walisischen County Gwynedd 
Bardsey cum Rigton, Civil parish in England
Bardsey (West Yorkshire), Gemeinde in England